Николай Загоровский: Загоровский, Николай Иванович — капитан армии, топограф, автор и переводчик конца XVIII века.
 Загоровский, Николай Михайлович (в монашестве Серафим; 1872—1943) — иеромонах, преподобноисповедник, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.